Aspicilia är ett släkte av lavar. Aspicilia ingår i familjen Megasporaceae, ordningen Pertusariales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Aspicilia